Fibich ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Fibich, österreichischer Kinderliedermacher
 Felix Fibich († 2014), polnisch-US-amerikanischer Tänzer und Choreograph
 Heinz Fibich (1936–2011), Pianist, Trompeter und Komponist
 Johann Caspar Fibich (1760–1785), österreichischer Maler
 Martina Stamm-Fibich (* 1965), deutsche Marketing- und Kommunikationsmanagerin, Politikerin (SPD), MdB
 Stanisław Fibich (1869–1924), schlesischer Veterinärmediziner
 Zdeněk Fibich (1850–1900), tschechischer Komponist

Siehe auch:
 Fiebich
 Fiebig
 Viebig